Conopodium brachycarpum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Johan Martin Christian Lange. Conopodium brachycarpum ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
brachycarpum